Kibo kan syfta på:

 En av konerna i Kilimanjaro-massivet, Tanzania
 Kibo (yacht) –  en superyacht tillverkad av Abeking & Rasmussen i Tyskland

Se även
 Kibologi – en Usenet-baserad satir på religion